Az 1968–1969-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 35. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Legia Warszawa nyerte az ezüstérmes Górnik Zabrze, és a bronzérmes Polonia Bytom előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1969
Lengyel 1
Lengyel 1